Panter har flere betydninger:

 Panter – en genetisk variant af kattedyr som f.eks. leopard og jaguar
 Panther – en tysk kampvogn fra 2. verdenskrig
 Panter-slægten – gammel dansk slægt
 Mac OS X – "Panther" er navnet på en version 10.3 af Apples styresystem
 Den lyserøde panter – en serie af film med Peter Sellers i hovedrollen